«Sacred Spirit» — музыкальный проект Клауса Цунделя, Ральфа Хамма и Маркуса Стааба, исполняющий музыку в жанрах электронной и этнической музыки, нью-эйдж и эмбиент. По оценкам, общий объём продаж альбомов «Sacred Spirit» составляет более 15 миллионов экземпляров. С каждого проданного альбома делаются пожертвования в «Фонд коренных народов Америки»(«Native American Rights Fund») — некоммерческую организацию, занимающуюся отстаиванием законных прав коренных народов Америки.

История 
Первый альбом — «Chants and Dances of the Native Americans» — был выпущен в 1994 году. Поддерживая тематику альбома, Клаус Цундель взял себе псевдоним «The Fearsome Brave» («Грозный храбрец»), который впоследствии использовал ив других проектах в слегка изменённом виде — «The Brave» («Храбрец»). Композиции альбома передают рассказы, легенды и судьбы коренных американцев, объединяя семплированные песнопения индейских племён навахо, пуэбло и сиу и саамского йойка с синтезаторной основой, нанизанными на сочетание традиционных барабанов и электронных танцевальных ритмов. Первый синглом, выпущенным с альбома, был «Yeha-Noha» («Пожелания счастья и процветания»), который в значительной степени привлёк внимание к «Sacred Spirit». Сингл достиг позиции № 1 в чартах ряда стран, включая 6 недель во Франции. В США «Yeha Noha» исполнении старейшины навахо Кее Чи Джейк из Чинли (Аризона) достигла Top 20 в Billboard Hot 100. Он также попал в Top 10 и находился двадцать семь недель в UK Albums Chart. На три композиции — «Yeha-Noha», «Ly-O-Lay-Ale-Loya» и «Ya-Na-Hana» были сняты клипы. Этот альбом, являющийся, возможно, одним из самых успешных «энигматик»-проектов за всю историю, был продан в количестве более семи миллионов копий по всему миру.

Второй альбом «Sacred Spirit» по тематике сильно отличался от первого альбома. Основной акцент был сделан на блюзовое пение. Такое резкое изменение темы нашло своё отражение в американском релизе альбома, где название группы было изменено на «Indigo Spirit».

Третий альбом был выпущен только в Японии.

Следующий альбом группы — «Classical Spirit» — является компиляцией двух альбомов Клауса Цунделя: «Divine Works» и «Ancient Spirits».

Пятый альбом был номинирован на премию «Грэмми» за лучший New Age альбом в 2001 году. В этот раз также не обошлось без манипуляций названиями: в части релиза название группы было изменено на «Indians' Sacred Spirit», а иногда и ещё короче «Indians' Spirit». Альбом «Sacred Spirit II: More Chants And Dances Of The Native Americans» является продолжением и развитием первого, однако в то же время он более инструментальный. Хотя на всех треках присутствуют песнопения или речь, каждая песня состоит из множества коротких семплов, собранных вместе, в отличие от первого альбома, в котором, как правило, использовался один расширенный семпл на песню.

В двух следующих альбомах эксперименты продолжились: альбом «Moroccan Spirit» основан на северо-африканских мотивах, а альбом «Spirit Of Silence» был записан совместно с Rose Moore.

Два следующих альбома вышли в 2003 году. В первом, совместном с Eric Jan Harmsen, «Jazzy Chill Out», были также представлены Лайтнин Хопкинс, Джон Ли Хукер, Анита О’Дэй и Элла Фицджеральд. На другом, «Bluesy Chill Out», считающимся вкладом в «Year Of The Blues» («Год блюза») в США, группа сотрудничала с обитателем Ивисы по имени Dave «Butterknife» Jeffs, уроженцем Северной Ирландии и бывшим уличным музыкантом, который регулярно выступает в местном клубе «Teatro Pereyra».

Последний альбом группы — «Tango Jointz [Palermo Nuevo]» — был выпущен в 2006 году.

Дискография

Альбомы

1994. Vol.1. «Chants And Dances Of The Native Americans»

1998. Vol. 2. «One Little Creature — Music Of Fading Cultures (Pieces Of Time)»

1997.  Vol. 3. «A Culture Clash (Indigo Spirit [Vol. 2])»

1999. Vol. 4. «Classical Spirit» 
(A Compilation of Divine Works & Ancient Spirits)

2000. Vol. 5. «Sacred Spirit II: More Chants and Dances of the Native Americans» («Indians’ Sacred Spirit: More Chants and Dances of the Native Americans»)

2002. Vol. 6. «Moroccan Spirit» («Les Chants Du Désert»)

2002. Vol.7. «Spirit Of Silence» feat. Rose Moore

2003. Vol. 8. «Jazzy Chill Out» feat. Eric Jan Harmsen

2003. Vol. 9.  «Bluesy Chill Out» feat. Dave "Butterknife" Jeffs

2006. Vol. 10. «Tango Jointz» (Palermo Nuevo)

Синглы

1994 «Yeha-Noha» — CD single

1996 «Winter Ceremony (Tor-Cheney-Nahana)» — CD single

1997 «Legends» — CD single

Другие релизы

1995. «Yeha-Noha»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы в стиле нью-эйдж
Музыкальные коллективы в стиле эмбиент